Kevin Gage ist der Name folgender Personen:

* Kevin Gage (Schauspieler) (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Gage (Fußballspieler) (* 1964), englischer Fußballspieler